Saoirse (prononcé ) est le mot irlandais pour liberté. Il peut également désigner :
Saoirse, un prénom féminin irlandais.
Saoirse Irish Freedom, le mensuel officiel du Sinn Féin ; il a été publié pour la première fois en 1987.

Personnalités prénommées Saoirse
Saoirse Ronan, actrice irlandaise.
Saoirse Kennedy Hil, petite-fille de Robert Kennedy. 

Prénom irlandais